Assetto (nautica) – indica la distribuzione delle zavorre per evitare sbandamenti dell'imbarcazione;
 Assetto (aeronautica) – indica la posizione di equilibrio che risulta dalle forze e reazioni aerodinamiche su un aeromobile;
 Assetto (veicoli) – indica le regolazioni che vengono effettuate sulla vettura (in particolare su vetture da competizione, come moto, auto e camion) per definirne il posizionamento rispetto;
Assetto variabile
 Assetto (equitazione) – indica la postura del cavaliere in sella;
 Assetto (subacquea) – indica la tendenza alla variazione di quota di un subacqueo causata dal Principio di Archimede.
 Assetto variabile regolamentato